Laguna de Alvarado pueda referirse a una de dos lagunas
Laguna de Alvarado (México) en el estado de Veracruz
Laguna de Alvarado (Honduras) en Puerto Cortés